Вайро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайро, Лу (род. 1945) — американский хоккейный тренер.
 Вайро, Федерико  (1930—2010) — аргентинский футболист, защитник, игрок сборной Аргентины. 
 Вайро, Хуан  (род. 1932) — аргентинский футболист, полузащитник.